Valkenswaard (gemeente), een gemeente in Noord-Brabant
 Valkenswaard (plaats), de hoofdplaats van de gemeente Valkenswaard